Bani může znamenat:

 Bani (Burkina Faso) – départment a město v Burkina Faso
 Bani (Filipíny) – město na Filipínách
 bani (mince) – drobná mince v Rumunsku a Moldavsku
 Bani (řeka) – řeka v Mali, přítok Nigeru
 bani (hudba) – styl hudby

Související články 
 Baní – město v Dominikánské republice